Metatron - personagem bíblico
Metatron (álbum) - da banda Praxis
Metraton (His Dark Materials) - personagem da trilogia His Dark Materials

Desambiguação